Cineworld steht für:

 Cineworld (Kinokette), eine britische Kinokette
 Cineworld (Mainfranken), ein Kino der Cineplex-Gruppe